Иван Андреевич Губарев (1876 — ?) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Московской губернии.

Биография 
По происхождению из крестьян. Окончил начальное сельское училище. Работал крахмальщиком на бумагопрядильной фабрике Товарищества мануфактур Щербакова в селе Озёры Коломенского уезда Московской губернии. Состоял в РСДРП.

6 февраля 1907 избран во Государственную думу  II созыва от общего состава выборщиков Московского губернского избирательного собрания. По мнению В. Ф. Джунковского Губарев в то время занимал крайне левую позицию. Вошёл в Социал-демократическую фракцию, примыкал к её меньшевистскому крылу. В работе думских комиссий участия не принимал. Проходил по делу Социал-демократической думской фракции. По суду ввиду недоказанности его виновности  был признан оправданным. 

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 152.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 190.
 Российский государственный исторический архив]. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 115; Дело 612. Лист 8.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены РСДРП
Меньшевики
Персоналии, чья дата смерти не установлена